

Patronyme 

famille
 famille Alviano, une famille patricienne de Venise ;

personnalité
 Bartolomeo d'Alviano (1455-1515), un général vénitien originaire du village d'Alviano.

Toponyme 

 Alviano, une commune italienne de la province de Terni en Ombrie.
Toponymie italienne.